Résultats détaillés de l'édition 2006 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 26 juin au .

Faits marquants 
Pour la quatrième année consécutive, le Suisse Roger Federer s'impose dans le tournoi masculin. En finale, il prend sa revanche sur l'Espagnol Rafael Nadal, qui l'a vaincu en finale de Roland-Garros un mois plus tôt.

Chez les femmes, Amélie Mauresmo est la première française à remporter le simple dames depuis Suzanne Lenglen en 1925. En finale, elle vient à bout de la Belge Justine Henin qui avait déjà échoué une première fois en finale en 2001. Wimbledon reste le dernier tournoi du Grand Chelem manquant à son palmarès. Amélie Mauresmo et Justine Henin se sont déjà rencontrées en finale de l'Open d'Australie cinq mois plus tôt. La Française l'avait emporté sur abandon de son adversaire, ce qui a détérioré leur relation.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Seize têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

2006
Wimbledon
Wimbledon
Tennis en Angleterre en 2006
Tennis en juin 2006
Tennis en juillet 2006